Revolución kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Revolución, San Andrés Tuxtla, 
 Revolución, Atzacan, 
 Revolución, Frontera Comalapa, 
 Revolución, Tabasco, Centla, 
 Revolución, Las Choapas, 
 Revolución, Ocosingo, 
 Revolución, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 
 Revolución, Jesús Carranza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar